Суперкубок Сан-Марино з футболу 2016 — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 вересня 2016 року між чемпіоном Сан-Марино «Тре Пенне» та володарем кубка Сан-Марино «Ла Фіоріта».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на сайті Федерації футболу Сан-Марино 
 Матч на transfermarkt 

2016
Сан-Марино
Вересень 2016